Standart (schip, 1896) - Russisch schip
 Standart (zeilwagenrijden) - sportklasse